Miejscowości w Anglii:
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Bolton
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Bury
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Staffordshire Moorlands, w civil parish Horton
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Staffordshire Moorlands, w civil parish Kingsley
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii
 Hollins – wieś w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Newcastle-under-Lyme
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Oldham
 Hollins – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Rochdale
 Hollins Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire

Miejscowości w USA:
 Hollins – jednostka osadnicza w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Clay
 Hollins – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Roanoke